John Campbell (1678–1743) – brytyjski arystokrata, 2. książę Argyll
 John Campbell (1693–1770) – brytyjski arystokrata, 4. książę Argyll
 John Campbell (1696–1782) – szkocki arystokrata i brytyjski dyplomata, 3. hrabia Breadalbane i Holland
 John Campbell (1705–1782) – szkocki arystokrata i dowódca wojskowy, 4. hrabia Loudoun
 John Campbell (1720–1790) – brytyjski administrator kolonialny, gubernator Kanady
 John Campbell (1723–1806) – brytyjski arystokrata, 5. książę Argyll
 John Campbell  (1727–1806) – szkocki szlachcic i żołnierz, 17. przywódca Campbellów ze Strachur
 John Campbell (1765–1828) – amerykański polityk
 John Campbell (1779–1861) – brytyjski prawnik, polityk i pisarz, 1. baron Campbell
 John Campbell (1845–1914) – brytyjski polityk, 9. książę Argyll
 John W. Campbell (1910–1971) – amerykański wydawca i pisarz science fiction
 John Campbell (1952–1993) – amerykański muzyk, bluesman
 John B.T. Campbell III (ur. 1955) – amerykański polityk
 John Campbell (ur. 1955) – amerykański muzyk, pianista jazzowy
 John F. Campbell (ur. 1957) – amerykański generał
 John Campbell – brytyjski wioślarz, olimpijczyk
 John Campbell – amerykański kompozytor
 John Campbell (ur. 1972) – amerykański muzyk, basista Lamb of God